Вандре́сс-Бон () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 115 км на північний схід від Парижа, 115 км на південний схід від Ам'єна, 16 км на південь від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вандресс-Бон на сайті французького Національного інституту географії
 Вандресс-Бон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандресс-Бон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандресс-Бон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандресс-Бон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена